Mazar steht für:
 Mazar (Fluss), Fluss in Ecuador;
 Masar-e Scharif (Mazar i Scharif), Stadt in Afghanistan;
 Mazar (Taxkorgan), die Staatliche Schafzuchtfarm Mazar (麻扎尔种羊场) im Autonomen Kreis Taschkorgan, Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China;

und für die Personen:
 Amichai Mazar (* 1942), israelischer Archäologe
 Benjamin Mazar, eigentlich B. Maisler (1906–1995), israelischer Archäologe;
 Debi Mazar, US-amerikanische Schauspielerin;
 Eilat Mazar (1956–2021), israelische Archäologin, Enkelin von Benjamin Mazar.

Siehe auch:
 Mazar-e-Quaid